Mendelssohn se poate referi la:
Abraham Mendelssohn Bartholdy (1776–1835), bancher german
Alexander Mendelssohn (1798–1871), bancher german
Arnold Mendelssohn (1855–1933), compozitor german
Carl Wolfgang Paul Mendelssohn Bartholdy (1838–1897), istoric german
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), compozitor și dirijor german

Vezi și
 Bartholdy
 Bartholdi
 Mendelsohn
 Marc Mendelson